Saittajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saittajoki (vattendrag, lat 67,62, long 26,22), Lappland, 
 Saittajoki (vattendrag, lat 66,88, long 25,75), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar